Ängesön kan avse:

Geografi

Finland
 Ängesön, Hitis – en ö i Hitis i Kimitoöns kommun, Egentliga Finland
 Ängesön, Pyttis – en ö i Pyttis kommun, Kymmenedalen (finska: Heinäsaari) 
 Ängesön, Raseborg – en ö i Nyland, Finland
 Ängesön-Bergön – en ö i Kimitoöns kommun, Finland

Sverige
 Ängesön, Umeå kommun – en ö i ögruppen Holmöarna, Umeå kommun, Västerbottens län

Se även
 Ängsö
 Ängsön